Songwe bezeichnet:

 Songwe (Malawisee), Grenzfluss zwischen Malawi und Tansania, Zufluss des Malawisees
 Songwe (Rukwasee), Fluss in Tansania, Zufluss des Rukwasees
 Songwe (Region), Verwaltungsregion Tansanias
 Songwe (Distrikt), Distrikt der tansanischen Region Songwe
 Songwe (Tansania), Stadt in Tansania
 Flughafen Songwe, Flughafen der Stadt Songwe

Songwe ist der Name von:

 Vera Songwe (* 1968), kamerunische Wirtschaftswissenschaftlerin